Тахистоско́п (от  «быстрейший» и  «наблюдаю») — это прибор, используемый в тахистоскопии, позволяющий отображать (как правило, проецировать) изображение в течение определенного времени.

История 
Первый тахистоскоп был впервые описан немецким физиологом А. В. Фолькманом в 1859 году.

Применение 
Прибор использовался во время Второй мировой войны при подготовке лётчиков-истребителей с целью совершенствования визуальных способностей определения по силуэтам самолётов, кто перед ними — друг или противник.

С помощью тахистоскопа в психологии определяют скорость и точность восприятия и проявляемого при этом внимания.

Тахистоскоп используется в маркетинговых исследованиях, когда происходит сравнение визуального воздействия или запоминаемости рекламных материалов или макетов упаковки.

Примечания

Ссылки 

 How to Build and Use a Tachistoscope

Литература 
 

Оптические приборы